Kim Cooper ist der Name folgender Personen:

* Kim Cooper (Sängerin) (* 1958), US-amerikanische Sängerin, Komponistin und Produzentin
 Kim Cooper (Softballspielerin) (* 1965), australische Softballspielerin